Una direttiva quadro dell'Unione Europea è una direttiva che dà una cornice normativa comune per una particolare materia o settore, di solito sostituendo direttive precedenti. Direttive quadro dell'Unione Europea:

 Direttiva 89/391/CEE del 1989 sulla sicurezza sul lavoro
 Direttiva 2000/60/CE del 2000, direttiva quadro sulle acque
 Direttiva 2000/78/CE del 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
 Direttiva 2002/21/CE del 2002 sulle telecomunicazioni
 Direttiva 2007/46/CE del 2007 sulla omologazione dei veicoli
 Direttiva 2008/98/CE del 2008 sui rifiuti o

Voci correlate
Direttiva europea